Godwin z Kentu
 Mike Godwin
 Tommy Godwin (1920-2012) – kolarz brytyjski, medalista olimpijski
 Tommy Godwin (1912–1975) – kolarz brytyjski, rekordzista długodystansowej jazdy rowerem.
 William Godwin
 Godwin – miasto w USA